Золотоглазые тимелии () - род воробьиных птиц из семейства Славковые.

Виды 
 Золотоглазая тимелия Chrysomma sinense (Gmelin 1789) 
 Бледноклювая мупиния, Кустарница Джердона Chrysomma altirostre Jerdon, 1862 

Суторовые
Роды птиц